Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres C, C et J.

Codes 
CCJ est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Calicut, en Inde, selon le code IATA des aéroports.

Sigles et abréviations 
CCJ est un sigle qui peut désigner :
 Cour caribéenne de justice ;
 Conseil Communal des Jeunes, des instances présentes dans différentes communes de France visant à faire participer la jeunesse aux débats démocratiques locaux ;
 Conseil des communautés juives.

Code IATA des aéroports